Павел Хуравый ((), род. 22 апреля 1977 года в Либереце) — чешский двоеборец, участник трёх Олимпийских игр.

В Кубке мира Хуравый дебютировал в 2000 году, в январе 2002 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 4 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, все в личных соревнованиях. Лучшим достижением в итоговом зачёте Кубка мира для Хуравого является 7-е место в сезоне 2009-10.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стал 9-м в командной гонке, 16-м в индивидуальной гонке и 15-м в спринте.

На Олимпиаде-2006 в Турине стартовал в трёх дисциплинах: командные соревнования - 8-е место, индивидуальная гонка - 21-е место, спринт - 31-е место.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 8-м в команде, кроме того занял 12-е место в соревнованиях с нормального трамплина + 10 км и 5-е место в соревнованиях с большого трамплина + 10 км.

За свою карьеру участвовал в шести чемпионатах мира, лучший результат - 6-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира 2009 в Либереце.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Двоеборцы Чехии
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2010 года